Atlântida FM Criciúma é uma estação de rádio brasileira com sede em Criciúma, SC. É afiliada à Rede Atlântida e opera na frequência FM 97.3 MHz, cobrindo a Microrregião de Criciúma, incluindo Tubarão, Araranguá e boa parte do litoral sul de Santa Catarina. A rádio conta com uma antena no Morro Cechinel.

A emissora foi lançada em 20 de abril de 2001, junto com a Atlântida FM Joinville, após compra de emissoras de rádio pertencentes a um grupo regional. Antes da compra, a emissora de Criciúma estava arrendada e transmitia a Rede Aleluia.

Ligações externas 
 
 
 
 

NSC Comunicação
Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Atlântida FM Criciúma
Criciúma
Estações de rádio fundadas em 2001
Fundações em Santa Catarina em 2001